Rio da Prata (portugiesisch für „Silberfluss“) steht für folgende Gewässer in Brasilien:

 Rio da Prata (Rio Cantu), linker Nebenfluss des Rio Cantu im Bundesstaat Paraná
 Rio da Prata (Mato Grosso do Sul), Zufluss des Rio Miranda im Bundesstaat Mato Grosso do Sul
 Rio da Prata (Minas Gerais), Zufluss des Rio Tijuco im Bundesstaat Minas Gerais
 Rio da Prata (Rio Grande do Sul), rechter Nebenfluss des Rio das Antas im Bundesstaat Rio Grande do Sul

Siehe auch:

 Prata
 Río de la Plata, Mündungstrichter der Flüsse Paraná und Uruguay